Odon (rivier), een zijrivier van de Orne in de Franse regio Normandië
Odon (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana